

Свободний — місто, окружний центр, Амурська область
 Свободний — селище міського типу, окружний центр, Свердловська область
 Свободний — селище, Єльниківський район, Мордовія
 Свободний — селище, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Свободний — селище, Кочкуровський район, Мордовія
 Свободний — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Свободний — селище, Тюменцевський район, Алтайський край

Див. також 
 Свободне